Се́венокс () — английский топоним:

 Севенокс — город в графстве Кент.
 Севенокс — район, в котором находится город Севенокс.
  — школа в городе Севенокс, одна из старейших частных школ Великобритании.
  — избирательный округ в графстве Кент, представленный в Палате общин парламента Великобритании.